Back for the First Time — второй студийный альбом Лудакриса, выпущен 17 октября 2000 года.  Большинство композиций взяты из его первого неофициального альбома Incognegro. Диск стал трижды платиновым.

Коммерческий успех 
Альбом дебютировал под номером четыре в чарте США Billboard 200, и за первую неделю продаж было продано 133 000 копий. По состоянию на ноябрь 2009 года в США было продано 3,1 миллиона копий альбома.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Лудакриса
Альбомы Disturbing tha Peace